Saint-Martin-de-Bavel é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Martin-de-Bavel apresentava uma população de 429 habitantes, distribuídos por 224 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain